Hellenkemper ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Hellenkemper Salies (1944–1999), deutsche Klassische Archäologin
 Hansgerd Hellenkemper (* 1945), deutscher Byzantinist, Historischer Geograph und ehemaliger Direktor des Römisch-Germanischen Museums der Stadt Köln